Das Abierto Internacional de Salinas 2009 war ein Tennisturnier, das vom 12. bis 17. Januar 2009 in Salinas, Ecuador stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2009 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. Letztjähriger Sieger im Einzel war Iván Miranda. Im Doppel gewann das brasilianische Duo Júlio Silva und Caio Zampieri den Titel im letzten Jahr.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 121 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 85 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 91 kB)

ATP Challenger Tour 2009
Tennisturnier in Salinas (Ecuador)